

Patronyme 

 Claude Carloman de Rulhière (1735-1791), poète et historien français ;
 Chriseuil de Rulhière (1764-1802), neveu du précédent, homme politique français.